Дворец Чапских (), в разное время также дворец Красинских, Сенявских, Рачинских — барочный дворец в Варшаве по адресу: Краковское предместье, дом № 5.

В здании, расположенном через дорогу к Варшавскому университету, жили в разное время художник Зигмунт Фогель, композитор Фредерик Шопен, поэты Зыгмунт Красинский и Циприан Камиль Норвид.

Во дворце в настоящее время расположена Академия изящных искусств.

История 

«Дворец Чапских» — наиболее употребляемое название для дворца, но также в разные времена он назывался по именам других собственников здания: Красински, Дворец Сенявски или Дворец Рачински. Здание также находилось во владении семей Радзивиллов, Радзеховских, Замойских и Чарторыйских.

Ныне в нём располагается варшавская Академия изящных искусств. Строительство дворца началось около 1686 года архитектором Тильманом ван Гамереном для Микаля Стефана Радзеевского, архиепископа Гнезно и примаса Польши. Между 1712 и 1721 годами дворец был достроен архитекторами Агостино Лоччи и Каспером Базанка (добавлены альковы и переходы) для следующего собственника дворца гетмана Речи Посполитой Адам Николая Сенявского. Нынешний стиль рококо дворец приобрёл с 1752-1765 годов, когда им завладела семья Чапских. В это время вход со стороны Краковского предместья был украшен изображениями орлов и аллегорических фигур Четырёх времён года.

Дворец Чапских сменил своих владельцев не менее 10 раз. Он был резиденцией Станислава Малаховского, маршала Сейма, который в 1791 году был соавтором второй в мире, первой в Европе, конституционного закона признанного государства Конституции 3 мая 1791 года. Малаховский и его жена Констанца, урождённая Чапская, в середине XVIII века реконструировали дворец во французском стиле городского дворца. На рубеже XVIII и XIX веков были добавлены 2 пристройки в классическом стиле архитектором Иоганном Кристианом Каммсетжером. Другими знаменитыми обитателями дворцами были в 1808-1826 годах Зигмунт Фогель, художник и профессор факультета Изящных искусств Варшавского университета.

В первой половине XIX века дворец был приобретён Винсентом Красинским. Зыгмунт Красинский, польский поэт-романтик, родился здесь в 1812 году. В 1827-1830 годах Фредерик Шопен жил со своей семьёй в южной пристройке дворца на Краковском предместьи; Дворец стал последним домом Шопена в Польше, после своего отъезда он больше никогда не бывал на родине. В 1837-1839 годах в здании дворца жил поэт Циприан Норвид, автор «Фортепиано Шопена». В 1851-1852 годах дворец был перестроен архитектором Генриком Маркони. С 1909 года до начала Второй мировой войны здание принадлежало Эдварду Рачинскому, будущему президенту Польши в изгнании (1979—1986).

Дворец сгорел в 1939 году, подвергнувшись обстрелу немецкой артиллерии, и бесценные картины и книги, как полагают, были уничтожены. Здание было восстановлено в 1948-1959 годах по проекту Станислава Брукальского. После реконструкции в здании разместилась Академия изящных искусств.

Сегодня 

Во дворе перед дворцом стоит копия конной статуи венецианского кондотьера Бартоломео Коллеони скульптора Андреа Верроккьо.

В южной пристройке дворца, выходящей на улицу Краковское предместье, в большом помещении на 3-м этаже расположен Маленький салон семьи Шопен (Salonik Chopinów), обставленный антикварной мебелью и личными вещами композитора.

Музей Академии изящных искусств, открытый в 1985 году, обладает 30 000 предметов искусства: живопись, скульптура, графика, рисунок, плакаты, изделия художественных ремёсел и промышленного дизайна.

См. также 
 Дворец Браницких (Мёдова)
 Дворец Красинских

Примечания

Ссылки 

 Дворец Чапских 

Дворцы Варшавы
Музеи Варшавы
Художественные музеи Польши
Гуттен-Чапские
Здания и сооружения, заложенные в 1686 году
Здания и сооружения, построенные в 1705 году
Дворцы, построенные в 1700-е годы
Здания и сооружения, построенные в XVIII веке в Польше
1700-е годы в Польше